Masters hace referencia a varios artículos:

Deporte
Máster, Masters, Torneo de Maestros, o de Expertos, es un título usado en numerosas competiciones:

Golf
 Masters de Alemania
 Volvo Masters
 The Masters, Masters de Augusta
 Masters de Australia
 Masters Británico
 Masters de Escandinavia
 Masters Europeo
 Masters de Madrid
 Masters de Portugal
 Masters de Catar
 Andalucía Valderrama Masters

Tenis
 Tennis Masters Cup, desde 2009 ATP World Tour Finals
 Tennis Masters Series, desde 2009 ATP World Tour Masters 1000
 Masters de Indian Wells
 Masters de Miami
 Masters de Montecarlo
 Masters de Roma
 Masters de Madrid
 Masters o Torneo de Hamburgo
 Masters de Canadá
 Masters de Cincinnati
 Masters de Shanghái
 Masters de Madrid (anteriormente de Estocolmo, Essen y Stuttgart)
 Masters de París

Automovilismo
 Deutsche Tourenwagen Masters
 Fórmula Master Internacional
 GP Masters
 Masters de Fórmula 3

Otras disciplinas
 Pipeline Masters (surf)
 Winmau World Masters (dardos)
 Masters (snooker)
 Campeonato del mundo máster de la clase Snipe (vela), Memorial Id Crook.

Personas
 Masters; Maxwell Tylden Masters, botánico